Джулиус Винфилд Ирвинг II (, род. 22 февраля 1950 года в Рузвельте, штат Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист, который выступал в командах АБА «Вирджиния Сквайрз» (1971-1973) и «Нью-Йорк Нетс» (1973-1976), а также в команде НБА «Филадельфия-76» (1976-1987). Чемпион НБА 1983 года, 2-кратный чемпион АБА (1974, 1976), MVP НБА 1981 года, 3-кратный MVP АБА (1974, 1975, 1976), 7 раз входил в символические сборные по итогам сезона НБА (1978, 1980-1983 — первая команда; 1977, 1984 — вторая команда), кроме того 5 раз входил в символические сборные по итогам сезона АБА (1973-1976 — первая команда; 1972 — вторая команда), 11-кратный участник матча всех звезд НБА (1977-1987) и 5-кратный участник матча всех звезд АБА (1972-1976). В 1996 году включён в число 50 лучших игроков НБА, а в 1997 году вошёл в число 30 лучших игроков АБА.

Спортивное прозвище — Доктор Джей ().

Биография

Детство 
Ирвинг родился 22 февраля 1950 года в Ист-Медоу, штат Нью-Йорк, и вырос с 13 лет в Рузвельте, штат Нью-Йорк. До этого он жил в соседнем Хемпстеде. Он учился в средней школе Рузвельта и играл за ее баскетбольную команду. Он получил прозвище «Доктор» или «Доктор Джей» от друга из средней школы Леона Сондерса. Он объясняет,У меня есть приятель - его зовут Леон Сондерс - он живет в Атланте, и я стал называть его «профессором», а он стал называть меня «доктором». Так что это было только между нами ... мы были приятелями, у нас были свои прозвища, и мы жили с ними. ... И вот откуда оно взялось.Ирвинг вспоминал: «Позже, в лиге Ракер-Парк в Гарлеме, когда люди начали называть меня «Черный Моисей» и «Гудини», я сказал им, что если они хотят меня как-нибудь называть, пусть зовут меня «Доктором». Со временем это прозвище превратилось в «Доктор. Джулиус» и наконец в «Доктор Джей».

Колледж 
Ирвинг поступил в Массачусетский университет в 1968 году. За два баскетбольных сезона в  колледже он набирал в среднем 26,3 очка и 20,2 подбора за игру, став одним из шести игроков, набирающих в среднем более 20 очков и 20 подборов за игру в мужском дивизионе NCAA. Затем в 1971 году он попытался серьезно заняться профессиональным баскетболом. 

Пятнадцать лет спустя Ирвинг выполнил обещание, данное своей матери, получив степень бакалавра в области творческого лидерства и управления в университете по программе «University Without Walls». Ирвинг также имеет почётную докторскую степень в этом университете.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в АБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте Зала славы баскетбола

Баскетболисты США
Игроки «УМасс Минитмен» (баскетбол)
Игроки «Вирджиния Сквайрз»
Игроки «Нью-Йорк Нетс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Члены Зала славы баскетбола
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Выпускники Университета Массачусетса в Амхерсте